A 2017-es Tour de France volt a száznegyedik a három hetes körverseny történetében. A versenytáv 3540 km volt. A verseny 2017. július 1-én kezdőzött és július 23-án ért véget. A verseny Düsseldorfban kezdőzött, egy egyéni időfutammal és hagyományosan Párizsban ért véget. A Tourt a brit Chris Froome nyerte meg, pályafutása során negyedszer. A kolumbiai Rigoberto Urán lett a második, 54 másodperccel lemaradva a győztestől. A harmadik helyen a francia Romain Bardet futott be, mindössze 1 másodperccel megelőzve a Team Sky versenyzőjét, Mikel Landát. A versenyen, két szakasz kivételével, mindig a  Team Sky versenyzőin volt a sárga, de leginkább Chris Froomeon. Egyedül a 12. és a 13. szakaszon volt az olasz Fabio Arun a sárga, aki az Astana versenyzője. A zöld trikót Michael Matthews nyerte, miután az addig legtöbb pontot gyűjtő, német Marcel Kittel kiesett egy bukás következtében. A pöttyös trikót a francia Warren Barguil szerezte meg. A fiatalok versenyét a brit Simon Yates nyerte. A legaktívabb versenyzőnek Warren Barguilt választotta a zsűri, noha a nézők inkább a dán Edvald Boasson Hagennek adták volna oda. A csapatversenyt a Team Sky nyerte meg.

Szakaszok

Csapatok

Összefoglaló

1. szakasz

2. szakasz

3. szakasz

4. szakasz

5. szakasz

6. szakasz

7. szakasz

8. szakasz

9. szakasz

10. szakasz

11. szakasz

12. szakasz

13. szakasz

14. szakasz

15. szakasz

16. szakasz

17. szakasz

18. szakasz

19. szakasz

20. szakasz

21. szakasz

Végeredmény

Összetett

Pontverseny

Hegyi pontverseny

Csapatok versenye

További információk 
2017-es Tour de France végeredmény

Tour de France
Tour de France